Lista portów lotniczych na Litwie, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 
 World Aero Data
 A-Z World Airports

 
Litwa